Aristídis Konstantinídis (?-?), cycliste grec, champion olympique lors des Jeux olympiques d'été de 1896 à Athènes.
 Giannis Konstantinidis, nom civil de Kostas Giannidis (1903-1984), compositeur de musique classique, pianiste et chef d'orchestre grec.
 Marius Konstantinidis (1964-2005), joueur professionnel binational grec et slovaque de hockey sur glace.